

Марянтув — село в гміні Заґурув Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Марянтув — село в гміні Владиславув Турецького повіту Великопольського воєводства